Уй (; ) — река, левый приток реки Тобол. Бассейн Северного Ледовитого океана. Протекает по территории России и Казахстана.

Географические сведения 

Длина реки — 462 км. Падение — 474 м.   Площадь бассейна — 34,4 тыс. км², в бассейне расположено много бессточных озёр. Питание преимущественно снеговое. Половодье — в апреле-мае. Замерзает в ноябре, вскрывается в апреле. Течёт на восток по Башкортостану, Челябинской и Курганской областям, по границе с Костанайской областью Казахстана.

Исток и устье 
Уй берёт начало в Башкортостане у подножья хребта Алабия. Протекает у горы Уйташ. Уй впадает в Тобол вблизи села Усть-Уйское Курганской области.

Ландшафт 
Побережья Уя местами покрыты лесами, промежутки между которыми носят характер солонцов, вследствие чего они пригодны только для пастбищ и для сенокошения, а там, где солонцеватость почвы выражена менее резко (подсолонки), попадаются и пашни. Рельеф в верховьях — горный, ниже села Уйское — равнинный. После города Троицка у реки появляются рукава, которые, сливаясь, образуют острова. На Уе много порогов.

Населённые пункты 
На реке расположен посёлок Комсомольск, село Тунгатарово и деревня Старомуйнаково в Башкортостане, деревня Аминево, посёлок Крутоярский, село Уйское и город Троицк Челябинской области, ж.-д. станция Золотая Сопка, село Усть-Уйское, пос. Скалистый, Крохалева Целинного района Курганской области, казахстанские сёла Косарал, Белояровка и Уйское Фёдоровского района Костанайской области.

Районы 
Река протекает по территории Учалинского района Башкортостана, Уйского, Пластовского, Троицкого и Октябрьского районов Челябинской области, Целинному району Курганской области, а также по северной границе Карабалыкского и Фёдоровского районов Костанайской области Казахстана.

Хозяйственное использование 
В ходе строительства Троицкой ГРЭС было сооружено крупное Троицкое водохранилище и водоснабжающие станцию тепловые каналы. В верховьях реки построены пруды и плотины для водоснабжения прилегающих сёл. Близ реки находятся несколько песчаных карьеров.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Тобол от истока до впадения реки Уй, без реки Увелька, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Притоки 
Основные притоки: справа — Кидыш, Курасан, Тогузак; слева — Чёрная, Санарка, Увелька.

(км от устья)
 7,5 км: река без названия (пр)
 15 км: река без названия (лв)
 27 км: река без названия (лв)
 34 км: Чёрная (47 км) (лв)
 81 км: река без названия (пр)
 108 км: Тогузак (246 км) (пр)
 135 км: Чёрная (лв)
 154 км: Каракулька (лв)
 Каменка (пр)
 184 км: Чёрная (пр)
 Бобровка (лв)
 206 км: Кайрак (пр)
 209 км: Чернушка (пр)
 214 км: Увелька (234 км)
 229 км: Чёрная (пр)
 230 км: Санарка (90 км) (лв)
 Чернушка (пр)
 Осиповский Лог 1-й (лв)
 Осиповский Лог 2-й (лв)
 Семенов Лог (пр)
 Белый Ключ (пр)
 Каменский Лог (лв)
 Урманский Лог (пр)
 Приплодный Лог (лв)
 299 км: Чёрная (пр)
 307 км: Топкий (лв)
 Песочный (лв)
 324 км: Курасан (79 км) (пр)
 Первая (лв)
 Борознинская (лв)
 Духонин Лог (лв)
 338 км: Гусар (лв)
 Кочкарька
 353 км: Кидыш (62 км) (пр)
 Кунград (лв)
 368 км: Иматка (лв)
 Сорокина (пр)
 381 км: Глазуновка (пр)
 389 км: Каморза (пр)
 396 км: Узельганка (лв)
 Ольховка (лв)
 Кулахты (лв)
 410 км: Карашар (лв)
 411 км: Агыр (пр)
 422 км: Шартымка (пр)
 426 км: Асыелга (лв)
 431 км: Краснохты (пр)
 438 км: Кизникей (пр)
 442 км: Шардатма (лв)
 Сира-Турский (лв)
 Аркры-Елга (лв)
 454 км: Юмоза (лв)
 Емазы (пр)
 Батмакайский Ключ (пр)

Примечания

Литература 
 

Притоки Тобола
Реки Учалинского района
Реки Уйского района
Реки Пластовского района
Реки Троицкого района (Челябинская область)
Реки Октябрьского района (Челябинская область)
Реки Целинного района Курганской области
Реки Костанайской области
Пограничные реки